Свен Андерссон (футболіст, 1907)
 Свен Андерссон (політик, 1910)
 Свен Андерссон (футболіст, 1963)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок